Özcan (prononcé ) est un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
 Özcan Alper (né en 1975), réalisateur et scénariste turc ;
 Özcan Arkoç (né en 1939), joueur puis entraîneur de football turc ;
  (né en 1972), acteur, chanteur, compositeur, écrivain et réalisateur turc ;
 Özcan Melkemichel (né en 1968), joueur puis entraîneur de football suédois ;
  (né en 1968), homme politique turco-allemand ;
  (né en 1977), homme politique turc d'ethnie rom.

Nom de famille 
 Berkay Özcan (né en 1998), footballeur turco-allemand ;
 Gazanfer Özcan (1931–2009), acteur de théâtre et de cinéma turc ;
 Gönül Ülkü Özcan (1931–2016), actrice turque ;
 Macit Özcan (né en 1954), homme politique turc ;
  (né en 1988), footballeur turc ;
 Ramazan Özcan (né en 1984), footballeur autrichien ;
 Salih Özcan (né en 1998), footballeur allemand ;
 Ümmet Özcan (né en 1982), disc jockey et producteur de musique néerlandais.

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc